Mechelen steht für:

 Herrlichkeit Mechelen, ehemaliges Territorium um die gleichnamige Stadt
 Mechelen, eine belgische Stadt in der Provinz Antwerpen 
 SS-Sammellager Mecheln, das sich von Juli 1942 bis September 1944 in der Stadt Mechelen befand
 Arrondissement Mechelen, ein Arrondissement in der Provinz Antwerpen, Belgien
 Mechelen (Gulpen-Wittem), Ortsteil von Gulpen-Wittem in Zuid-Limburg, Niederlande

Mechelen ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Johan van Mechelen, niederländischer Theologe, Prior, Augustinermönch
 Rumold von Mecheln († Ende 8. Jhd.), katholischer Heiliger

 Maria Mechelen (1903–1991), Benediktineroblatin und Sozialarbeiterin
 Wouter Van Mechelen (* 1981), belgischer Radrennfahrer